Virgen del Rocío puede hacer referencia a:

 La Virgen del Rocío, patrona de Almonte; 
 María Santísima del Rocío, de Málaga, también conocida como la Novia de Málaga; o
 El hospital Virgen del Rocío, hospital de la ciudad de Sevilla.